

Geografia
Stati Uniti d'America
 Lyle – città della Contea di Mower, Minnesota
 Lyle – census-designated place della Contea di Klickitat, Washington

Onomastica
 Lyle – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Hilliard Lyle – giocatore di lacrosse canadese
 Ron Lyle – pugile statunitense
 Sandy Lyle – golfista scozzese